Никострат () — мужское имя древнегреческого происхождения. Известные носители:
 Никострат — персонаж древнегреческой мифологии
 Никострат Афинский (V век до н. э.) — афинский военачальник
 Никострат (V век до н. э.) — древнегреческий драматург
 Никострат Афинский (IV век до н. э.) — древнегреческий комедиограф, сын поэта Аристофана
 Никострат Аргосский (IV век до н. э.) — военачальник персидского царя Артаксеркса III
 Никострат Македонский (IV век до н. э.) — военачальник царя Александра Македонского
 Никострат Родосский (III—II века до н. э.) — флотоводец
 Никострат — стратег Ахейского союза (198—197 до н. э.)
 Никострат (I век) — древнегреческий врач
 Никострат Киликийский (I век) — атлет, олимпионик
 Никострат (II век) — ритор
 Никострат Трапезундский (III век) — историк
 Никострат Сирмийский (казнён 8 ноября 305) — один из Четырёх увенчанных мучеников